O Desafio Internacional de Tênis de 1937 foi a 32ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como o Reino Unido foi campeão no ano anterior, defendeu seu título em Wimbledon, em Londres. 

Nesta edição, a América do Sul não contou com representantes, assim, disputou-se apenas a Zona Americana e a Zona Europeia. Pela Zona Europeia, 20 times participaram da disputa e 4 times disputaram a Zona Americana.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1937
1937 no desporto